Micheletti, apellido italiano, puede hacer referencia a:

 Massimiliano Micheletti (1970), futbolista sanmarinense.
 Pietro Micheletti (1900–2005), último héroe y caballero italiano de la Primera Guerra Mundial.
 Roberto Micheletti (Bain) (1943), político hondureño de origen italiano.

Otros usos
 Estadio Humberto Micheletti, estadio multi-propósito ubicado en El Progreso, Honduras.